Натуральне число 834
 834 рік до нашої ери
 834 рік нашої ери